Ciupe:
 Aurel Ciupe (1900, Lugos (Lugoj)  1988), un pictor
 Aurel Liviu Ciupe, un senator român în legislatura 1996-2000 ales în județul Bistrița
 Raul Axente Ciupe (* 1983, Cluj-Napoca), un fotbalist român
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania